Neon är ett släkte av spindlar som beskrevs av Simon 1876. Neon ingår i familjen hoppspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hoppspindlar